2-й полк — наименования полков в Вооружённых Силах различных государствах.

Пехотные полки 
 2-й пехотный полк марин
 2-й полк пехоты Португальского легиона — командир полка: майор Кандиду Жозе Шсавьер (Xavier).
 2-й пехотный полк Британской армии, также известный как Её Величества королевский Западно-Суррейский полк
 2-й приграничный пехотный полк — проходил службу Баграмян, Иван Христофорович
 2-й Вентспилский пехотный полк
 2-й лыжный полк (Германия)
 2-й пехотный Софийский Императора Александра III полк

Гвардейские пехотные полки 
 2-й полк пешей гвардии (2. Garde-Regiment zu Fuss), Берлин.

Гвардейские гренадерские полки 
 Гвардейский гренадерский полк № 2 императора Франца (Garde-Grenadier-Regiment Nr. 2 Kaiser Franz) — Берлин.

Гренадерские полки 
 2-й гренадерский Ростовский Его Императорского Высочества великого князя Михаила Александровича полк

Стрелковые полки 
 2-й стрелковый Царскосельский лейб-гвардии полк
 2-й Офицерский генерала Дроздовского стрелковый полк
 2-й Офицерский генерала Маркова полк
 2-й Московский выборный полк солдатского строя
 2-й егерский полк
 2-й стрелковый Кавказский полк
 Финляндский 2-й стрелковый полк
  Сибирский 2-й стрелковый полк 
  Туркестанский 2-й стрелковый полк 
  2-й Морской полк  — часть морской пехоты, существовавшая в Российском императорском флоте с 1803 по 1811 годы, а после в Русской императорской армии с 1811 по 1833 год.

Танковые полки 
 2-й отдельный гвардейский танковый Полоцкий Краснознаменный полк прорыва
 2-й танковый полк 2-й танковой бригады
 2-й отдельный танковый полк 208-й танковой бригады

Кавалерийские полки 
 2-й лейб-гусарский Павлоградский императора Александра III полк
 2-й лейб-уланский Курляндский Императора Александра II полк
 2-й императорский и королевский галицийский уланский полк имени князя цу Шварценберга (Австро-Венгрия)
 2-й лейб-драгунский Псковский Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полк

Казачьи полки 
 2-й Дагестанский конный полк
 2-й Нерчинский полк, Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича
 2-й Донской казачий Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк
 2-й Оренбургский казачий Воеводы Нагого полк
 Сибирский 2-й казачий полк
 2-й Уральский казачий полк

Полки ПВО 
 2-й зенитный пулемётный полк
 2-й полк ВНОС — в составе 2-го корпуса ПВО (1-го формирования)
 2-й прожекторный полк — в составе 2-го корпуса ПВО (1-го формирования)

Авиационные полки 
 2-й гвардейский истребительный авиационный Оршанский Краснознамённый ордена Суворова полк
 2-й бомбардировочный авиационный полк
 2-й отдельный морской бомбардировочный авиационный пограничный полк ВВС Тихоокеанского флота
 2-й гвардейский авиационный полк истребителей-бомбардировщиков
 2-й учебно-тренировочный авиационный полк

Примечания

См. также 
 2-й корпус